Tjervonohrad rajon (, ) er en rajon i Ukraine.

Tjervonohrad rajon er en af 7 rajoner i Lviv oblast i det vestlige Ukraine, hvor Tjervonohrad rajon er beliggende i den nordlige del af oblastet. Rajonen har et areal på og et indbyggertal på  indbyggere.

Referencer

Eksterne links 

 

Lviv oblast
Rajoner i Lviv oblast